Соревнования по боксу на VII Летних Олимпийских играх прошли с 7 по 12 августа 1928 года. На соревнования приехали 144 боксёра, которые представляли 29 стран.

Национальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Бокс на Олимпийских играх 1928 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1928
1928 год в боксе
Бокс в Нидерландах